Ludwig Thumm ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Thumm (Polizeibeamter) (1893–1950), deutscher Polizeibeamter
 Ludwig Thumm (Richter) (1920–2011), deutscher Jurist und Richter